Чудеса́ Иису́са Христа́ (Чудеса Христовы) — ряд описанных в христианских и в исламских текстах чудесных деяний, совершённых Иисусом Христом. Чудеса, по мнению Иоанна Златоуста, совершались с целью укрепления людей в вере, а также их исправления: «Спаситель знал их (иудеев) ослепление и потому творил чудеса не для их убеждения, а для того, чтобы других исправить». Часто иудейские законники, по своей зависти и корыстолюбию, осуждали чудеса Христа (Исцеление скорченной) и даже противились им (пытались убить Лазаря, воскрешённого Христом).

Перечень чудес 
Перечень чудес, совершённых Иисусом Христом, различается у евангелистов (только чудо с насыщением пяти тысяч человек упоминается во всех четырёх евангелиях), поэтому их описания надо рассматривать комплексно. В синоптических Евангелиях традиционно выделяют 11 чудес, совершённых Иисусом, которые описаны у всех трёх евангелистов. Евангелие от Иоанна содержит описание только семи чудес (три из них имеют параллели в синоптических Евангелиях). При этом Иоанн делает оговорку: «Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг» ().

Богословские толкования 
Святитель Игнатий (Брянчанинов) дал следующую характеристику чудес, совершённых Иисусом:

Чудеса Христовы были осязательны; они были ясны для самых простейших людей; ничего в них не было загадочного; всякий мог удобно рассмотреть их; для сомнения и недоумения, чудо ли это, или только представление чуда, не было места. Чудеса Богочеловека имели множество свидетелей, из которых большая часть были или враждебны Ему… Самые злейшие враги Господа не отвергали их, старались только уничижить их богохульным претолкованием и всеми средствами, которые внушались им лукавством и злобою. В чудесах Господа не было никакой суетности, никакого эффекта; ни одного чуда не сделано напоказ человекам; все чудеса прикрывались покровом Божественного смирения. Они составляют собою цепь благодеяний страждущему человечеству.

Протоиерей Александр Шмеман в свой работе «О чуде» отмечает, что Иисус творил чудеса не для пробуждения в людях веры, а, напротив, они совершались именно по людской вере. Как пример этого он приводит случай, когда Иисус в .

Тексты 
 s:Чудеса Христовы по Евангелию от Марка (Григорий Богослов)
 s:Чудеса Христовы по Евангелию от Иоанна (Григорий Богослов)
 s:Чудеса Христовы по Евангелию от Луки (Григорий Богослов)
 s:Чудеса Христовы по Евангелию от Матфея (Григорий Богослов)

См. также 
 Последовательность евангельских событий по четырём евангелистам

Примечания

Ссылки